Jili bezeichnet:

 Jili (吉利区), Stadtbezirk von Luoyang in der chinesischen Provinz Henan
 Jili (Daguan) (吉利镇), Großgemeinde des Kreises Daguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jili (Jili) (吉利乡), Gemeinde des Stadtbezirks Jili von Luoyang in der chinesischen Provinz Henan
 Jili (Liuyang) (集里街道), Straßenviertel der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Lijili, auch Jili, eine Plateau-Sprache aus dem Sprachzweig der Benue-Kongo-Sprachen